Скок увис у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2012. у Истанбулу одржано је 10. и 11. марта у Атлетској арени Атакуј.

Земље учеснице 
Учествовало је 20 такмичарки из 15 земаља.

Победнице

Рекорди пре почетка Светског првенства 2012. 
Стање 8. март 2012.

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку удаљ у дворани пре почетка првенства (8. марта 2012), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2012.

Квалификациона норма

Сатница

Резултати

Квалификације 

Квалификациона норма за 8 места у финалу износила је 6,75 м. Норму су испуниле две (КВ), а остале такмичарке су се пласирале у финале по постигнутом резултату у квалификацијама (кв).,,

Финале 
, .

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2012.

Светско првенство у атлетици у дворани 2012.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани